A205 steht für:
 A205 road, eine Straße in Großbritannien
 Bundesautobahn 205, eine ehemalige deutsche Autobahn
 Rijksweg 205, eine Straße in den Niederlanden

A205